Первая лига 1974/1975 () — 49-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1974/1975
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1974 году
Спорт в Чехословакии в 1975 году